Název Alkupis může znamenat:

 řeku:
 Alkupis – řeka na západě Litvy, pravý přítok řeky Graumena
 Alkupis – řeka na severu/středu Litvy, levý přítok řeky Daugyvenė
 Alkupis – potok na západě Litvy, pravý přítok řeky Įpiltis
 Alkupis – řeka na západě Litvy, levý přítok řeky Minija
 Alkupis – řeka ve středu Litvy, levý přítok řeky Nevėžis u městysu Miežiškiai
 Alkupis – řeka ve středu Litvy, levý přítok řeky Nevėžis u vsi Apytalaukis
 Alkupis – řeka ve středu Litvy, pravý přítok řeky Opstainė
 Alkupis – řeka na západě Litvy, přítok řeky Para
 Alkupis – řeka na západě Litvy, levý přítok řeky Salantas 
 Alkupis – řeka na západě Litvy, pravý přítok řeky Sruoja 
 Alkupis – řeka ve středu Litvy, levý přítok řeky Šuoja-Kurys

 obec:
Alkupis – ves na západě Litvy, okres Šilalė